Тони Сайпресс (, род. ) — американская телевизионная актриса. Она наиболее известна благодаря своей роли Симоны Дево в первом сезоне сериала «Герои». Хотя Сайпресс была в регулярном составе сериала, её персонаж был убит уже после тринадцати эпизодов. После она снялась в сериале «Полиция Нового Орлеана», который был закрыт после одного короткого сезона, а ранее имела второстепенные роли в сериалах Jonny Zero и «Третья смена», а также мыльной опере «Все мои дети». В дополнение к этому она была гостем в таких сериалах как «Закон и порядок: Специальный корпус», «Армейские жёны», «Спаси меня», «Хорошая жена» и «Карточный домик», а в 2013 году смогла получить регулярную роль второго плана во втором сезоне летнего сериала CBS «Помнить всё».

Сайпресс родилась и выросла в Пойнт Плезанте, штат Нью-Джерси. Она закончила Бостонский университет и Ратгерский университет.

Телевидение 
 Полиция Нью-Йорка (1 эпизод, 2000)
 100 Centre Street (6 эпизодов, 2001—2002)
 Все мои дети (дневная мыльная опера, 2003)
 Третья смена (7 эпизодов, 2000—2005)
 Jonny Zero (8 эпизодов, 2005)
 Герои (14 эпизодов, 2006—2007)
 Закон и порядок: Специальный корпус (1 эпизод, 2008)
 K-Ville (11 эпизодов, 2007—2008)
 Армейские жёны (2 эпизода, 2008)
 Спаси меня (5 эпизодов, 2009)
 Хранилище 13 (1 эпизод, 2010)
 Хорошая жена (1 эпизод, 2012)
 Голубая кровь (1 эпизод, 2012)
 Элементарно (1 эпизод, 2013)
 Карточный домик (5 эпизодов, 2013)
 Помнить всё (26 эпизодов, 2013-2014)
 Чёрный список (1 эпизодов, 2016)
 Чёрный список: Искупление (8 эпизодов, 2017)

Примечания

Ссылки 

Актрисы телевидения США
Выпускники Бостонского университета